Greven av Monte Cristo kan syfta på:

 Greven av Monte Cristo – en roman av den franske författaren Alexandre Dumas d.ä.
 Greven av Monte Cristo (film, 1934) – en amerikansk dramafilm från 1934
 Greven av Monte Cristo (film, 2002) – en brittisk-amerikansk långfilm från 2002 i regi av Kevin Reynolds
 Greven av Monte Cristo (TV-serie, 1998) –  en fransk-tysk-italiensk TV-serie i åtta delar från 1998